

Cinema 
 Contact –  film del 1997 diretto da Robert Zemeckis
 Contact –  cortometraggio del 1932 diretto da Joseph Henabery
 Contact –  cortometraggio del 1992 diretto da Jonathan Darby

Letteratura 
 Contact –  romanzo del 1985 di Carl Sagan

Musica 
 Contact – album delle Pointer Sisters del 1985
 Contact – album remix di Fantastic Plastic Machine del 2001
 Contact – album di Minori Chihara del 2007
 Contact – album di Boney James del 2011
 Contact – album discografico della band Noisettes del 2012
 Contact – album di ATB del 2014 
 Contact – musical

Videogiochi 
 Contact –  videogioco per Nintendo DS del 2006

Altri progetti